Gebirgslandschaft steht für:

 ein geographisch definiertes Gebiet, siehe Gebirge
 die Darstellung eines konkreten Gebirges mit künstlerischen Mitteln, siehe Alpenpanorama
 ein häufiges Motiv in der Gattung der Landschaftsmalerei
 Gebirgslandschaft mit Regenbogen, Gemälde von Caspar David Friedrich aus den Jahren 1809/10

Siehe auch: